Een verkeersweg:
 N659 (België)
 N659 (Frankrijk)
 N659 (Nederland), zie Provinciale weg 659

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing